Плеще́евка — топоним:

 Плещеевка — деревня в России, Пензенская область, Колышлейский район.
 Плещеевка — село на Украине, Донецкая область, Константиновский район.

См. также 
 Плещевка